Maorimactra ordinaria är en musselart som först beskrevs av E.A. Smith 1898.  Maorimactra ordinaria ingår i släktet Maorimactra och familjen Mactridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
ordinaria